Биер-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Биер-Кюель — озеро, северо-западнее устья р.Анкудинка, Республика Саха (Якутия), координаты 67°30’с. ш. 153°41’в. д..
 Биер-Кюель — озеро, юго-западнее оз.Кальтатана, Республика Саха (Якутия), координаты 67°53’с. ш. 153°47’в. д..

Примечания

См. также 
Бие-Кюель